Denumirea de Debrene se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Debrene, un sat în comuna Sandanski, regiunea Blagoevgrad;
 Debrene, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici.